

Editoria 
 Computer Games Magazine – rivista di videogiochi

Musica 
 Computer Games – singolo dei Mi-Sex del 1979
 Computer Games – album di George Clinton del 1982
 Computer Games – Gruppo musicale con Darren Criss e Charles Criss